Валерий Гончаро́в:
 Гончаров, Валерий Васильевич (род. 1956) — советский футболист.
 Гончаров, Валерий Владимирович (род. 1977) — украинский гимнаст.